Кати Барбери () је мексичка глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Мексичке глумице
Биографије живих особа